De 38ste editie van de Amstel Gold Race vond plaats op zondag 20 april 2003. Het parcours, met start in Maastricht en finish in Valkenburg, had een lengte van 250,7 kilometer. Aan de start stonden 197 renners, waarvan 122 de finish bereikten. Ook de vrouwen reden hun wedstrijd op 20 april, over een afstand van 114.8 kilometer. Het was de vierde wedstrijd in de strijd om de UCI Road Women World Cup.

Mannen

Vrouwen 

2003
Eendagswielerwedstrijd in 2003
Sportevenement in Valkenburg aan de Geul